Palizada bezeichnet:

 Palizada (Campeche), Ort in Mexiko
 Palizada (México), Ort im Mexiko
 Municipio Palizada, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates Campeche

siehe auch:
 La Palizada